57-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 57-я армия (СССР)
 57-я армия (Япония)